L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis du Maroc se déroule du 10 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Borna Ćorić remporte l'épreuve en simple, Dominic Inglot et Mate Pavić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Bosnien Damir Džumhur, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, et des Russes Karen Khachanov, Andrey Kuznetsov et Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Paul-Henri Mathieu, Luca Vanni, Radu Albot, Guillermo García-López et Jérémy Chardy.

Pendant le tournoi 
Marcel Granollers, tête de série 8, est battu dès le  tour par Amine Ahouda,  mondial et âgé de 19 ans seulement. L'Espagnol remporte néanmoins son  match en double à la suite de sa victoire en 1/4 de finale sur Jérémy Chardy et Fabrice Martin.

Lauréats 
Borna Ćorić, finaliste du tournoi l'an passé, remporte son  en simple en battant en finale Philipp Kohlschreiber. Le Croate a dû sauver 5 balles de match à la fin du  avant de remporter la finale.

En double, Dominic Inglot et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcel Granollers et Marc López. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2017)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Tennis masculin en 2017
Sport au Maroc en 2017
Tennis en avril 2017